A Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2016 é uma competição brasileira de basquete sub-22 organizada pela Liga Nacional de Basquete. É a sexta edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes.

Regulamento 
Na primeira fase, as 11 equipes foram divididas em 2 grupos, um com 6 participantes e o outro com 5 participantes. Os três melhores colocados de cada lado avançam ao hexagonal final da Série Ouro e seguirão na disputa pelo título, enquanto os demais disputam a Série Prata.

Na segunda fase, sem carregar os resultados da etapa inicial, as equipes se enfrentam entre si também em turno único para ver quem fica com o título. A mesma coisa ocorre na Série Prata.

Participantes

Primeira Fase

Grupo A 
Sede em São Bernardo do Campo,  - 29 de agosto a 3 de setembro

Grupo B 
Sede em São Sebastião do Paraíso,  - 30 de agosto a 3 de setembro

Fase final

Série Prata (7º a 11º lugares) 
Sede em São Sebastião do Paraíso,  - 30 de agosto a 3 de setembro

Série Ouro (Hexagonal Final) 

Sede em São Bernardo do Campo,  - 5 a 10 de setembro

Premiação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2015–16
 Liga Ouro de Basquete de 2016

Ligações externas
Site oficial da Liga Nacional

2016
2016 no basquetebol